Эспен Ли (; род. , Порсгрунн) — норвежский шахматист, международный мастер (2007).

Биография 
Младший брат гроссмейстера Х. А. Ли. Их отец О. Ли известный в Норвегии игрок по переписке.

Чемпион Норвегии 2007 г. (разделил 1—2 места с Г. Таллаксеном Эстмоэ и выиграл дополнительный матч со счетом 3½ : 2½). Серебряный призёр чемпионата Норвегии 2012 г. (разделил 1—2 места с Уркедалем и проиграл дополнительный матч со счетом ½ : 1½). Участник дележа 1-го места в чемпионате Норвегии 2010 г. (по итогам дополнительного турнира занял 4-е место). Победитель юношеских чемпионатов Норвегии 2002 и 2003 гг., чемпионата Норвегии 1997 г. в категории «лилипут» (до 13 лет).

В составе сборной Норвегии участник шахматной олимпиады 2014 г. (выступал на 1-й доске 3-й команды) и командного чемпионата Европы 2007 г.

Трехкратный победитель молодёжного чемпионата северных стран.

Участник юношеских чемпионатов мира 1996 и 1997 гг. (в категориях до 12 и до 14 лет соответственно), юношеского чемпионата Европы 2000 г. (в категории до 16 лет).

Участник турнира северных стран 2005 г.

Победитель международного турнира в Фагернесе (2017 г.).

В командных чемпионатах Норвегии выступает за «Porsgrunn sjakklubb».

В 2008 г. окончил Телемаркскую высшую школу. Работает учителем в начальной школе (barneskole) Мюрене в Порсгрунне.

В период с 2008 по 2018 гг. выполнил четыре гроссмейстерские нормы (присвоению звания помешал низкий рейтинг Эло).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Ли в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Ли на сайте 365Chess
 Личная карточка Э. Ли на сайте ФИДЕ

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам